EHF Champions League kan avse:
EHF Champions League (damer)
EHF Champions League (herrar)